Campbellton kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Campbellton, ort, New Brunswick,

USA 

 Campbellton (ort i USA), Florida, Jackson County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar